Tenuopus — типовой и единственный род мух-зеленушек (Dolichopodidae) в подсемействе Tenuopodinae. Род был ранее помещён в подсемейство Neurigoninae, но он также имеет некоторые черты Peloropeodinae и Sciapodinae, что послужило выделению в отдельное подсемейство.

Все виды известны из афротропической области.

Классификация 
В род включают 21 вид:

 Tenuopus acrosticalis Curran, 1927
 Tenuopus birketti Grichanov, 2019
 Tenuopus bururiensis Grichanov, 2018
 Tenuopus cognatus Parent, 1934
 Tenuopus comorensis Grichanov, 2019
 Tenuopus erroneus Parent, 1934
 Tenuopus frontalis Curran, 1927
 Tenuopus fursovi Grichanov, 1996
 Tenuopus gorongosaensis Grichanov, 2018
 Tenuopus guttatus Parent, 1939
 Tenuopus kononenkoi Grichanov, 1996
 Tenuopus kirkspriggsi Grichanov, 2018
 Tenuopus kylei Grichanov, 2018
 Tenuopus lomholdti Grichanov, 2018
 Tenuopus maculatus Parent, 1931
 Tenuopus ntchisi Grichanov, 2000
 Tenuopus shcherbakovi Grichanov, 1996
 Tenuopus soderlundi Grichanov, 2018
 Tenuopus taitensis Grichanov, 2000
 Tenuopus unicolor (Becker, 1914)
 Tenuopus zverevi Grichanov, 1996

Примечания 

Мухи-зеленушки
Роды двукрылых